Ambra bezeichnet:
 Ambra, eine Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen
 den Gelben Ambra, siehe Bernstein
 den Ambraapfel, siehe Bisamapfel
 Ambra (Fluss), ein Fluss in der Toskana
 Ambra (Toskana), ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Bucine in der Provinz Arezzo
 eine römische Straßenstation, siehe Würmmühle (Dachau)
 Ambra (Unternehmen), polnischer Schaum-, insbesondere Apfelweinhersteller
 Ambra (Vorname), italienischer weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Amber